

Чапаєвське — село, Жаксинський район, Акмолинська область

Чапаєвське — село, Прикубанський район, Карачаєво-Черкесія
 Чапаєвське — село, Сакмарський район, Оренбурзька область